Palizzi – comune italiano della provincia di Reggio Calabria
Palizzi – famiglia nobile italiana
Palizzi – vino IGT della provincia di Reggio Calabria

Persone
Filippo Palizzi (1818-1899) – pittore italiano
Francesco Paolo Palizzi (1825-1871) – pittore italiano
Giuseppe Palizzi (1812-1888) – pittore italiano
Matteo Palizzi (...–1353) – nobile e politico italiano
Nicola Palizzi (1820-1870) – pittore italiano

Altro
Istituto statale d'arte Filippo Palizzi – scuola di Napoli
Museo artistico industriale Filippo Palizzi – museo di Napoli